Эла́йджа Моши́нски (, 8 января 1946 — 14 января 2021) — австралийский оперный, театральный и телевизионный режиссёр. Работал в Королевском оперном театре Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, , телевизионной компании Би-би-си и др.

Биография 
Элайджа Мошински родился во французском квартале Шанхая, куда его родители, русские евреи, эмигрировали из Владивостока. Когда ему было пять лет, семья переехала в Мельбурн. Мошински закончил Мельбурнский университет и в 1973 году завоевал стипендию Колледжа Св. Антония в Оксфорде, где специализировался на изучении А. Герцена.

Во время обучения в колледже Св. Антония Мошински поставил пьесу Шекспира «Как вам это понравится» в Шекспировской компании Оксфорда и Кембриджа. Когда директор театра Ковент-Гарден  увидел эту постановку, он предложил Мошински пост продюсера по персоналу в Королевской опере.

Работа в опере 
Оперный дебют Мошински в Королевском оперном театре состоялся в 1975 году с сокращенной малобюджетной версией оперы «Питер Граймс», которая получила признание как публики, так и критиков. В дальнейшем в Ковент-Гардене Мошински поставил «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Похождения повесы», «Макбет», «Самсона и Далилу», «Самсона», «Похищение из сераля», «Отелло», «Аттилу», «Симона Бокканегру» и «Стиффелио».

В Метрополитен-опера, наряду с «Отелло», «Самсоном и Далилой» и «Самсоном», Мошински поставил «Бал-маскарад», «Ариадну на Наксосе», «Пиковую даму», «Средство Макропулоса», «Набукко» и «Луизу Миллер».

В Английской национальной опере в 1982 году он режиссировал британскую премьеру оперы «Великий Мертвиарх», а также «Нюрнбергских мейстерзингеров» и «Проданную невесту».

Мошински создал постановку оперы «Воццек» для фестиваля в Аделаиде, «Сон в летнюю ночь» для Австралийской оперы, постановки в Париже, Женеве и Флоренции.

Театральные работы 
Работы Мошински для драматического театра включают постановки «Троил и Крессида» и «Сила привычки» Т. Бернхарда в Королевском национальном театре в 1976 году. Для других лондонских театров Мошински поставил:
 1987 год: «Три сестры», Light Up the Sky Р. Стори
 1989 год: «Иванов», «Много шума из ничего», Another Time
 1991 год: мюзикл «Матадор», «Беккет» Ж. Ануя
 1992 год: Reflected Glory Р. Харвуда
 1993 год: «Сирано де Бержерак»
 1999 год: «Ричард III»
В Нью-Йорке Мошински был режиссёром спектакля «Страна теней» в 1990—1991 годах.

Работа на телевидении 
Мошински создал несколько телевизионных фильмов, большей частью опер. В период с 1980 по 1985 года Мошински поставил для Би-би-си несколько телевизионных спектаклей по пьесам Шекспира: «Всё хорошо, что хорошо кончается», «Сон в летнюю ночь», «Цимбелин», «Кориолан» и «Бесплодные усилия любви». Кроме того, он создал спектакли «Привидения» по пьесе Г. Ибсена (1986), «Соперники» по пьесе Р. Шеридана (1987), трехсерийный фильм «Лесовик» по роману К. Эмиса.

Личная жизнь 
Элайджа Мошински женился в 1970 году на Рут Диттман. У них двое сыновей. Мошински с семьей жил в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 Элайджа Мошински на IMDb
 Элайджа Мошински на сайте Мариинского театра
 

Выпускники Мельбурнского университета
Умершие от COVID-19 в Великобритании